Джабуа — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Джабуа, Василий Виссарионович (1912 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Джабуа, Владимир Владимирович (род. 1924) — Герой Социалистического Труда.
 Джабуа, Геронтий Виссарионович (1921 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Джабуа, Зинаида Мелитоновна (род. 1924) — Герой Социалистического Труда.
 Джабуа, Имения Степанович (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.
 Джабуа, Саверьян Уджуевич (1895 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Джабуа, Ян Парнаозович (1921 — ?) — Герой Социалистического Труда.